Тобилевич — украинская фамилия. Известные носители:
 Тобилевич, Евгений Петрович — украинский и русский оперный певец и актёр.
 Тобилевич (Карпенко-Карый), Иван Карпович (1845—1907) — украинский драматический актёр.
 
 
 Тобилевич (Саксаганский), Панас Карпович (1859—1940) — украинский и советский актёр, театральный режиссёр, драматург и педагог.
 Тобилевич, София Витальевна (урождённая Дитковская; 1860—1953) — русская и украинская актриса и мемуаристка.
 Садовская-Барилотти, Мария Карповна (настоящая фамилия — Тобилевич; 1855—1891) — украинская оперная певица (сопрано) и драматическая актриса.

См. также 
 Жолдак-Тобилевич, Андрей Валерьевич — украинский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Украины
 Тобилевичи — о шляхетском роде